Хилотлан де лос Долорес има више значења:

 Општина Хилотлан де лос Долорес (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Хилотлан де лос Долорес (Хилотлан де лос Долорес, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику